-{III}-  Разред Београдског лоптачког подсавеза у сезони 1926/27. бројао је 12 клубова. Виши степен такмичења је -{II}-  Разред Београдског лоптачког подсавеза.

Захваљујући пласману у сезони 1926/27. Србија (Београд) као првопласирани тим из -{III}-  Разред Београдског лоптачког подсавеза прешао у -{II}- Разред Београдског лоптачког подсавеза.
 
Занимљивости у сезони 1926/27. годину

Само једна утакмица је одиграна без голова
Са „парфофер” завршено је 11 утакмица.
Спарта 5 пута
Гардист 4 пута
Српски мач једанпут
Трговачки подмладак једанпут

Клубови 
{| class="wikitable" background-color: fff; style="text-align:left"
|- background-color: fff;
!style="width:2em;"|#!!style="width:11.6em; text-align:left"| КЛУБ!!style="width:5.5em; text-align:left"| МЕСТО!!style="width:7.5em; text-align:left"|Клупске боје
|}
{| class="wikitable" background-color: fff; style="text-align:left"
|- style="background:#FFFFFF;"
|style="width:2em; text-align:right"|1.||style="width:11.7em; text-align:left"|Србија||style="width:5em;"| Београд||style="width:7.5em;"|

|- style="background:#FFFFFF;"
|align="right"|2.||Гвожђар|| Београд||
|- style="background:#FFFFFF;"
|align="right"|3.|| Космај || Београд||

|- style="background:#FFFFFF;"
|align="right"|4.|| Хајдук ||„Мостар”, Београд||
|- style="background:#FFFFFF;"
|align="right"|5.|| Хакоах||Београд||
|- style="background:#FFFFFF;"
|align="right"|6.|| Трговачки подмладак ||Београд||
|- style="background:#FFFFFF;"
|align="right"|7.|| Српски мач|| Београд||
|- style="background:#FFFFFF;"
|align="right"|8.|| Спарта|| Београд||
|- style="background:#FFFFFF;"
|align="right"|9.|| Гардист|| Београд||
|- style="background:#FFFFFF;"
|align="right"|10.|| Боемија || Београд||
|- style="background:#FFFFFF;"
|align="right"|11.|| Златибор || Београд||
|- style="background:#FFFFFF;"
|align="right"|12.|| Балкан|| Београд||style="width:4em; text-align:left"|
|}

Резултати

{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"

|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"|  12. сетембра 1926. 
|-
|style="width:20em;"|Српски Мач  — Спарта||style="text-align:center; width:2em;"| 3:0	
|- bgcolor= C0FFC0
|Боемија  — Гардист||style="text-align:center;"| 3:0
|-
|Трговачки подмладак — Балкан||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Хајдук — Златибор||style="text-align:center;"| 3:3
|-
|Хакоах — Космај||style="text-align:center;"| 5:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 19. сетембра 1926. 	
|- 	
|Космај — Српски Мач||style="text-align:center;"| 2:2	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Спарта — Србија ||style="text-align:center;"| 0:3
|- 	
|Трговачки подмладак — Боемија||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor=C0FFC0	
|Гвожђар — Хајдук||style="text-align:center;"| 3:3
|- 	
|Гардист — Балкан||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor=C0FFC0	
|Златибор — Хакоах||style="text-align:center;"| 1:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 21. септембра 1926. 	
|- 	
|Хакоах — Хајдук||style="text-align:center;"| 0:3	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Златибор — Србија||style="text-align:center;"| 0:6
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 26. септембра 1926. 	
|- 	
|Гардист — Златибор||style="text-align:center;"| 0:3	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Балкан — Хакоах||style="text-align:center;"| 1:2
|- 	
|Гвожђар — Космај||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0	
|Српски Мач — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 2:0
|- 	
|Спарта — Боемија||style="text-align:center;"| 4:1
|- bgcolor=C0FFC0	
|Србија — Хајдук||style="text-align:center;"| 3:0
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 3. октобра 1926. 	
|- 	
|Спарта — Златибор||style="text-align:center;"| 3:4	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Балкан — Српски Мач||style="text-align:center;"| 3:3
|- 	
|Трговачки подмладак — Гвожђар||style="text-align:center;"| 5:4
|- bgcolor=C0FFC0	
|Космај — Гардист||style="text-align:center;"| 5:1
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |10. октобра 1926.	
|- 	
|Златибор — Српски Мач||style="text-align:center;"| 0:2	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Трговачки подмладак — Хакоах||style="text-align:center;"| 1:3
|- 	
|Космај — Србија||style="text-align:center;"| 2:2
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |17. октобра 1926.	
|- 	
|Боемија — Гвожђар||style="text-align:center;"| 0:3	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Спарта — Хакоах||style="text-align:center;"| 3:3
|- 	
|Балкан — Хајдук||style="text-align:center;"| 2:2
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |24. октобра 1926.	
|- 	
|Гвожђар — Србија||style="text-align:center;"| 3:5
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |7. новембар 1926.	
|- 	
|Трговачки подмладак — Космај||style="text-align:center;"| 3:2
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |14. новембра 1926.	
|- 	
|Хајдук — Космај||style="text-align:center;"| 0:1
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |21. новембра 1926.	
|- 	
|Српски Мач — Србија||style="text-align:center;"| 0:6	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Спарта — Гвожђар||style="text-align:center;"| 5:6
|- 	
|Трговачки подмладак — Хајдук ||style="text-align:center;"| 0:3	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Боемија — Балкан||style="text-align:center;"| 3:0
|- 	
|Златибор — Космај||style="text-align:center;"| 2:1	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Хакоах  — Гардист||style="text-align:center;"| 3:0
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |28. новембра 1926.	
|- 	
|Србија — Боемија||style="text-align:center;"| 6:0	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Спарта — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 7:4
|- 	
|Српски Мач — Гвожђар||style="text-align:center;"| 2:2	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Хајдук  — Гардист||style="text-align:center;"| 3:0
|- 	
|Балкан — Златибор||style="text-align:center;"| 0:1
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |1. децембар 1926.	
|- 	
|Боемија — Хајдук||style="text-align:center;"| 0:8	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Космај — Балкан||style="text-align:center;"| 5:1
|- 	
|Српски Мач — Хакоах||style="text-align:center;"| 1:1
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |5. децембра 1926.	
|- 	
|Спарта — Хајдук||style="text-align:center;"| 2:1	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Србија — Гардист||style="text-align:center;"| 6:2
|- 	
|Трговачки подмладак — Златибор||style="text-align:center;"| 1:1	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Гвожђар — Балкан (поништено! 2. -{I}- 1927.)||style="text-align:center;"| 4:3
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |17. децембра 1926.	
|- 	
|Србија — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0	
|Спарта — Балкан||style="text-align:center;"| 7:1
|- 	
|Боемија — Космај||style="text-align:center;"| 1:4
|- bgcolor= C0FFC0	
|Гвожђар — Хакоах||style="text-align:center;"| 3:2
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |19. децембра 1926.	
|- 	
|Србија — Хакоах||style="text-align:center;"| 5:0
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |26. децембра 1926.	
|- 	
|Спарта  — Гардист||style="text-align:center;"| 3:0	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Србија — Балкан||style="text-align:center;"| 2:4
|- 	
|Боемија — Хакоах||style="text-align:center;"| 0:2	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Гвожђар — Златибор||style="text-align:center;"| 2:0
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |2. јануара 1927.	
|- 	
|Спарта — Космај||style="text-align:center;"| 4:2	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Златибор — Боемија||style="text-align:center;"| 0:2
|- 	
|Српски Мач — Гардист||style="text-align:center;"| 5:1	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Гвожђар — Балкан (нова!)||style="text-align:center;"| 6:0
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |16. јануара 1927.	
|- 	
|Српски Мач — Боемија||style="text-align:center;"| 1:0	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Трговачки подмладак — Гардист||style="text-align:center;"| 6:2
|-	
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |23. јануара 1927.	
|- 	
|Гвожђар — Гардист||style="text-align:center;"| 6:1	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Српски Мач — Хајдук||style="text-align:center;"| 2:2
|}

| style="width:35px;"| 	
| valign="top"|
{|
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="width:21.2em; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"| П Р О Л Е Ћ Е
|}
<div style="width:350px; height:859px; overflow-y:auto;">
{| cellpadding="2" cellspacing="1" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"

|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |   6. март 1927. 
|-
|style="width:20em;"|Србија — Космај||style="text-align:center; width:2em;"| 3:1
|- bgcolor= C0FFC0	
|Хајдук — Балкан||style="text-align:center;"| 4:0
|- 	
|Боемија — Српски Мач||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0	
|Гардист — Спарта||style="text-align:center;"| 0:4
|- 	
|Гвожђар — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 3:1
|- bgcolor=C0FFC0	
|Хакоах — Златибор||style="text-align:center;"| 2:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 13. марта 1927. 	
|-
|Космај — Хајдук||style="text-align:center;"| 4:2
|- bgcolor= C0FFC0	
|Гвожђар — Спарта||style="text-align:center;"| 3:3
|- 	
|Балкан — Боемија||style="text-align:center;"| 1:5
|- bgcolor= C0FFC0	
|Гардист — Србија||style="text-align:center;"| 1:6
|- 	
|Српски Мач — Златибор||style="text-align:center;"| 2:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 20. марта 1927. 	
|-
|Космај — Спарта||style="text-align:center;"| 1:3
|- bgcolor= C0FFC0	
|Гвожђар — Боемија||style="text-align:center;"| 2:0
|- 	
|Србија — Балкан||style="text-align:center;"| 8:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 27. март 1927. 	
|-
|Србија — Спарта||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0	
|Хајдук — Боемија||style="text-align:center;"| 1:1
|- 	
|Балкан — Космај||style="text-align:center;"| 2:3
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 3. април 1927. 	
|-
|Трговачки подмладак — Спарта||style="text-align:center;"| 1:0
|- bgcolor= C0FFC0	
|Боемија — Србија||style="text-align:center;"| 0:3
|- 	
|Гардист — Космај||style="text-align:center;"| 1:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |10. априла 1927.	
|-
|Србија — Гвожђар||style="text-align:center;"| 3:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |17. април 1927.	
|-
|Балкан — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 1:3
|- bgcolor= C0FFC0	
|Космај — Гвожђар||style="text-align:center;"| 2:0
|- 	
|Хакоах — Спарта||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0	
|Гардист — Боемија||style="text-align:center;"| 2:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |24. априла 1927.	
|-
|Србија — Српски Мач||style="text-align:center;"| 1:0
|- bgcolor= C0FFC0	
|Хајдук — Хакоах||style="text-align:center;"| 5:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |25. априла 1927.	
|-
|Балкан — Гардист||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0	
|Златибор — Спарта||style="text-align:center;"| 6:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |1. маја 1927.
|-
|Златибор — Гвожђар||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0	
|Балкан  — Спарта||style="text-align:center;"| 3:0
|- 	
|Српски Мач — Космај  ||style="text-align:center;"| 0:3
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |8. маја 1927.	
|-
|Србија — Златибор||style="text-align:center;"| 1:0
|- bgcolor= C0FFC0	
|Балкан — Гвожђар||style="text-align:center;"| 0:3
|- 	
|Хакоах — Српски Мач||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0	
|Боемија  — Спарта||style="text-align:center;"| 3:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |15. маја 1927.	
|-
|Гардист — Гвожђар||style="text-align:center;"| 3:2
|- bgcolor= C0FFC0	
|Космај — Хакоах — ||style="text-align:center;"| 3:2
|- 	
|Трговачки подмладак — Србија||style="text-align:center;"| 2:4
|- bgcolor= C0FFC0	
|Српски Мач — Балкан||style="text-align:center;"| 2:0
|- 	
|Златибор — Хајдук||style="text-align:center;"| 1:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |22. маја 1927.	
|-
|Златибор — Гардист||style="text-align:center;"| 1:4
|- bgcolor= C0FFC0	
|Космај — Боемија||style="text-align:center;"| 6:2
|- 	
|Спарта — Српски Мач ||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0	
|Хајдук — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 3:4
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |29. маја 1927.	
|-
|Хакоах — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0	
|Хајдук — Спарта ||style="text-align:center;"| 3:0
|- 	
|Боемија — Златибор||style="text-align:center;"| 5:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |2. јуна 1927.	
|-
|Златибор — Балкан||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0	
|Хајдук — Србија||style="text-align:center;"| 4:2
|- 	
|Хакоах — Боемија||style="text-align:center;"| 2:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |5 јуна 1927.	
|-
|Златибор — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 4:6
|- bgcolor= C0FFC0	
|Хајдук — Гвожђар||style="text-align:center;"| 3:1
|- 	
|Гардист — Хакоах||style="text-align:center;"| 3:2
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |12. јуна 1927.	
|-
|Хајдук — Српски Мач||style="text-align:center;"| 3:2
|- bgcolor= C0FFC0	
|Хакоах — Србија||style="text-align:center;"| 3:1
|- 	
|Космај — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 2:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |19. јуна 1927.	
|-
|Трговачки подмладак — Српски Мач||style="text-align:center;"| 3:1
|- bgcolor= C0FFC0	
|Хакоах — Гвожђар||style="text-align:center;"| 1:3
|- 	
|Космај — Златибор||style="text-align:center;"| 6:1
|- bgcolor= C0FFC0	
|Гардист — Хајдук||style="text-align:center;"| 3:2
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |<center><span style="color: #000000">26. јуна 1927.</span></center>	
|-
|Гардист — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 3:1|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |3. јула 1927.	
|-
|Гардист — Српски Мач||style="text-align:center;"| 4:1|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |10. јула 1927.	
|-
|Боемија — Трговачки подмладак||style="text-align:center;"| 1:2|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |14. августа 1927.	
|-
|Гвожђар — Српски Мач||style="text-align:center;"| 2:2|}

</div>
|}

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| !! style="text-align: left" | Екипе Домаћини!!  !!   !!  !! !!  !! !!  !!  !!  !!  !! !!

|- 	
|1|| style="text-align: left" | Србија  Београд 	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #C0FFC0;"|3:0
|style="background: #C0FFC0;"|5:0||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #FFFACD;"|1:1
|style="background: #C0FFC0;"|6:2||style="background: #C0FFC0;"|6:0||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #C0FFC0;"|8:0 
	
|- !  style="background: #F9F9F9;"		
|2|| style="text-align: left" | Гвожђар  Београд 	
|style="background: #FFE4E1;" |3:5||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |3:3
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |2:2|| style="background: #FFFACD;" |3:3
|style="background: #C0FFC0;" |6:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |6:0
  	
|-	
|3|| style="text-align: left" | Космај  Београд 	
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:2
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |1:3
|style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |6:2||style="background: #C0FFC0;" |6:1||style="background: #C0FFC0;" |5:1

|-! style="background:#F9F9F9;"	
|4|| style="text-align: left" | Хајдук  „Мостар”, Београд
|style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX|style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #FFE4E1;" |3:4||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #C0FFC0;" |4:0
  	
|-	
|5|| style="text-align: left" | Хакоах  Београд 	
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |5:2||style="background: #FFE4E1;" |0:3
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0
 	
|-! style="background:#F9F9F9;"	
|6|| style="text-align: left" | Трговачки подмладак  Београд 	
|style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #C0FFC0;" |5:4||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFE4E1;" |0:3
|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|style="background: #C0FFC0;" |6:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0
 	
|-	
|7|| style="text-align: left" | Српски мач  Београд 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:6||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFFACD;"|2:2
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0

|-! style="background:#F9F9F9;"	
|8|| style="text-align: left" | Спарта  Београд 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |5:6||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #C0FFC0;" |7:4||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFE4E1;" |3:4||style="background: #C0FFC0;" |7:1

|-	
|9|| style="text-align: left" | Гардист  Београд 	
|style="background: #FFE4E1;" |1:6||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFE4E1;" |0:4
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFFACD;" |2:2
 	
|-! style="background:#F9F9F9;" 	
|10|| style="text-align: left" | Боемија  Београд 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |0:8
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0

|-! 	
|11|| style="text-align: left" | Златибор Београд 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:6||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |4:6||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |6:0
|style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |2:2
  	
|-! style="background:#F9F9F9;"	
|12|| style="text-align: left" | Балкан Београд 	
|style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFFACD;" |2:2
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX 

|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 
|| ||  ||  
|}

 Статистика 

 Табела 

{|  colspan=2 style="width:38em; margin: 1em 1em 1em 0; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"		
|- bgcolor= #dcdbd6  align=center		
|bgcolor= #dcdbd6|		
| align=left| Клуб'''		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|align=center style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|- bgcolor=#C0FFC0 align=center	 	
| ||  align=left | Србија, Београд ||22||17||2||3||80||24||3,333||	
|- style="border-top:double" align=center  		
| 2.||  align=left | Гвожђар, Београд ||22||11||5||6||61||42||1,452||27		
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9 
|3.||  align=left | Космај, Београд ||22||12||3||7||58||39||1,487||27		
|- align=center	 	
|4.||  align=left | Хајдук, Београд||22||10||6||6||59||35||1,686||26	
|- align=center bgcolor=#f9f9f9 
|5.||  align=left | ХАКОАХ, Београд ||22||11||4||7||42||38||1,105||26	
|- align=center	 	
|6.||  align=left | Трговачки подмладак, Београд||22||11||2||9||49||51||0,961||24
|- align=center bgcolor=#f9f9f9 	
|7.||  align=left | Српски Мач, Београд||22||8||7||7||39||37||1,054||23		
|- align=center
|8.||  align=left | Спарта, Београд ||22||8||3||11||49||54||0,907||19		
|- align=center bgcolor=#f9f9f9 
|9.||  align=left | Гардист, Београд ||22||7||2||13||33||69||0,478||16		
|- align=center
| 10.||  align=left | Златибор, Београд ||22||5||5||12||32||53||0,604||15		
|- align=center bgcolor=#f9f9f9 
| 11.||  align=left | Боемија, Београд ||22||6||2||14||31||51||0,608||14
|- align=center
| 12.||  align=left | Балкан, Београд ||22||3||5||14||26||65||0,400||11
|- align=center bgcolor=#f9f9f9
|colspan=10|
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА 1873-1941
 exyufudbal
 Списак фудбалских клубова у Србији	
	
Фудбал у 1926.
Фудбал у 1927.